

Geografia

Austria 
 Ort im Innkreis – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Ried im Innkreis

Niemcy 
 Ort – dzielnica Freyung

Inne 
 ort – moneta
 ort – wyrobisko

Zobacz też 
 Fette Ort
 ORT
 Orth